Чемпионат СССР по футболу 1932 среди сборных команд городов был проведён с 30 августа по 7 сентября 1932 года. Он проходил в Москве, Ленинграде, Минске и Харькове. Победителем в третий раз стала сборная команда Москвы.

Участники 
К турниру были допущены по две лучшие команды России, Украины, Закавказья, а также победители первенств Белоруссии и Узбекистана. 

  Ленинград (победитель чемпионата РСФСР 1932);
  Москва (финалист чемпионата РСФСР 1932);
  Харьков (победитель чемпионата Украины 1932);
  Донбасс (сборная городов Сталино и Горловки - 2 призёр чемпионата Украины 1932);
  Тифлис (чемпион Закавказья 1932);
  Баку (вице-чемпион Закавказья 1932);
  Минск (чемпион Белоруссии 1932);
  Ташкент (чемпион Узбекистана 1932);

Выдержки из регламента 

 Чемпионат проводился по олимпийской системе;
 В случае ничьей в основное время, назначается дополнительное время и, при необходимости, переигровка (в ходе чемпионата не применялось);
 Матчи 1/4 финала игрались на полях одной из команд, как правило, на поле предполагаемого фаворита матча;
 Полуфиналы и финал проводились в Москве;

Ход чемпионата

Матчи

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Список 33 лучших 
Вратари:

 1. Александр Бабкин (ХПЗ); 2. Валентин Гранаткин («Красный  луч» Москва); 3. Антон Идзковский («Динамо» Киев);

Защитники:

 1. Александр Старостин («Дукат»); 2. Павел Пчеликов («Красный Пролетарий» Москва); 3. Виктор Саванов (ЦДКА Москва);
 1. Константин Фомин («Динамо» Xарьков); 2. Виктор Тетерин («Динамо» Москва); 3. Лев Корчебоков («Динамо» Москва);

Полузащитники:

 1. Станислав Леута («Дукат»); 2. Алексей Столяров («Динамо» Москва); 3. Николай Фомин («Динамо» Xарьков);
 1. Андрей Старостин («Дукат»); 2. Фёдор Селин («Динамо» Москва); 3. Владимир Фомин («Динамо» Xарьков);
 1. Иван Привалов («Динамо» Xарьков); 2. Казимир Пионтковский («Динамо» Киев); 3. Евгений Никишин (ЦДКА Москва);

Нападающие:

 1. Николай Старостин («Дукат»); 2. Пётр Григорьев («Красная заря» Ленинград); 3. Александр Штрауб («Канатчики» Одесса);

 1. Евгений Елисеев («Балтзавод» Ленинград); 2. Василий Смирнов («Динамо» Москва); 3. Пётр Дементьев («Динамо» Ленинград);

 1. Михаил Бутусов («Динамо» Ленинград); 2. Владимир Степанов («Геофизика» Москва); 3. Сергей Иванов («Динамо» Москва);

 1. Василий Павлов («Динамо» Москва); 2. Борис Шелагин («Динамо» Ленинград); 3. Александр Шпаковский («Динамо» Xарьков);

 1. Сергей Ильин («Динамо» Москва); 2. Владимир Кусков («Спартак» Ленинград); 3. Валентин Прокофьев («Динамо» Киев)

Примечания

Литература 

 Внуков, В. "Чемпионаты России и СССР" 1912-1935 - Чебоксары. 1999
 Шваб, П. "Энциклопедия советского футбола" - Черновцы, 1994
 "Московский футбол XX век" - Москва. 2000 (сборная Москвы);
 "70 футбольных лет" (сост. Киселёв, Н.) - Ленинград. 1970 (сборная Ленинграда)
 Грот Ю. "100 лет харьковскому футболу" - Харьков. 2008 (сборная Харькова);
 "Спартак" (газета) 1932;
 Изложение статьи в газете "Правда";
 Footballfacts;
"Звёзды советского футбола 1918-1987" - Москва.1988;

Ссылки